4116 Elachi è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 1,8724280 UA e da un'eccentricità di 0,0806176, inclinata di 24,11134° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1982
Elachi